Бу́рман () — німецьке і єврейське прізвище.

Відомі представники 

 Даніель Бурман (;  1973) — аргентинський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Еммануїл Аронович Бурман (1919—1986) — український метеоролог, доктор географічних наук (1969), професор (1970).
 Йоганнес Бурман ( 1706—1779) — голландський ботанік, лікар.
  (; 1914—2001) — естонський художник.
 Карл Бурман (старший) (; 1882—1965) — естонський архітектор, художник.
 Лев Аронович Бурман ( 1921) — український художник-оформлювач.
 Ніколас Лауренс Бурман ( або ; 1734—1793) — голландський ботанік.
 Пауль Бурман (; 1888—1934) — естонський художник.
 Семен Маркович Бурман (1908—1976) — повний кавалер ордена Слави (тричі 1945).